Мононик, или мононикус (, от  — один и , род. падеж  — коготь), — род небольших оперённых динозавров из семейства альваресзаврид, живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной Монголии. Включает единственный типовой вид — Mononykus olecranus.

История изучения 
Новые род и вид отписаны Perle и коллегами в 1993 году как Mononychus olecranus по голотипу MGI 107/6 — частичному скелету. Они поместили Mononychus в кладу Ornithothoraces — ранних птиц. В том же году род был переименован в Mononykus, так как родовое название Mononychus оказалось занято.

С 2000-х годов превалирует другая точка зрения, что мононик — оперённый нептичий манираптор, но по поводу его объемлющего (родительского) таксона систематики не пришли к единому мнению, помещая род в семейство альваресзаврид или в один из его подчинённых таксонов.

Описание 
Мононик достигал в длину 1 метра. У него были короткие мускулистыми передние конечности, а каждая кисть была вооружена одним крупным толстым когтем. Передние конечности быль столь коротки, что динозавр не мог дотянуться даже до собственной морды. Возможно, с помощью крепких когтей мононик разрушал стенки термитников, а затем длинным острым клювом извлекал оттуда насекомых.

В массовой культуре 
Мононик появлялся в специальном выпуске «Прогулок с динозаврами». Он же упоминается во втором эпизоде сериала «Доисторическая планета».

Примечания

Ссылки 

 Визуализация мононика и его образа жизни, созданные для сериала «Доисторическая планета» 

Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1993 году
Таксоны, описанные Алтангэрэлийном Пэрлэ
Фауна формации Нэмэгэт